Bizmut fluorid se može odnositi na:

 Bizmut trifluorid, BiF3
 Bizmut pentafluorid, BiF5